Filipeni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Filipeni (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 in der Republik Moldau:
 Filipeni (Leova), Gemeinde im Rajon Leova